{{Ficha de competición deportiva
|nombre           = Campeonato de Wimbledon 2012
|deporte          = Tenis
|recinto          = 
|ubicación        = 
|fecha            = 25 de junio - 8 de julio
|edición          = 126.ª
|individual masculino =  Roger Federer
|individual femenino  =  Serena Williams
|dobles masculino =  Jonathan Marray   Frederik Nielsen
|dobles femenino  =  Serena Williams   Venus Williams
|dobles mixto     =  Mike Bryan   Lisa Raymond
}}

El Campeonato de Wimbledon 2012''' fue un torneo de tenis disputado sobre pistas de césped entre el 25 de junio y el 8 de julio de 2012. Fue la edición 126.ª del torneo. Tuvo lugar en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon, Reino Unido. Forma parte de los cuatro Grand Slam, siendo el tercero del año en orden cronológico.

Sistema de puntuación

Seniors

Junior points

Cabezas de serie

Individual Masculino 

Los cabezas de serie masculinos son designados teniendo en cuenta:
 Los puntos del ranking ATP a 18 de junio de 2012.
 Los puntos sumados en césped en los últimos 12 meses.
 El 75% de puntos del mejor torneo en césped antes de los últimos 12 meses.

Bajas

Individual Femenino 
Los cabezas de serie femeninos son designados teniendo en cuenta los puntos del ranking WTA a 18 de junio de 2012, pero el comité del torneo hace valer su opinión si considera que un cambio es necesario.

Bajas

Clasificados 
Los siguientes jugadores/as ingresaron al cuadro principal disputando previamente la clasificación:

Individuales masculino 

  Jurgen Zopp
  Adrián Menéndez
  Guillaume Rufin
  Michael Russell
  Jesse Levine
  Florent Serra
  Ryan Sweeting
  Dustin Brown

<ol start=9>
 Simone Bolelli
 Jimmy Wang
 Brian Baker
 Kenny De Schepper
 Ruben Bemelmans
 Iñigo Cervantes Huegun
 Jerzy Janowicz
 Andrey Kuznetsov

Individuales femenino 

  Melinda Czink
  Annika Beck
  Maria Elena Camerin
  Kristina Mladenovic
  Sandra Zaniewska
  Vesna Dolonc

<ol start=7>
 Jana Cepelova
 Kristyna Pliskova
 Karolina Pliskova
 Camila Giorgi
 Coco Vandeweghe
 Mirjana Lucic

Dobles masculino 

  Andre Begemann /  Igor Zelenay
  Matthias Bachinger /  Tobias Kamke

<ol start=3>
 Bobby Reynolds /  Izak van der Merwe
 Lewis Burton /  George Morgan

Dobles femenino 

  Darija Jurak /  Katalin Marosi
  Mirjana Lucic /  Valeria Savinykh

<ol start=3>
 Lindsay Lee-Waters /  Megan Moulton-Levy
 Vesna Dolonc /  Olga Savchuk

Perdedores con suerte 
Los siguientes jugadores/as ingresaron al cuadro principal como Lucky Losers:

Individuales masculino 
  Wayne Odesnik

Individuales femenino 
  Misaki Doi

Dobles masculino 
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana

Campeones defensores

Eventos 
 Lukas Rosol fue el jugador de menor ranking (N.º100) en derrotar a Rafael Nadal en un Grand Slam.
 El 30 de junio, Marin Cilic derrotó a Sam Querrey por 7–6(6), 6–4, 6–7(2), 6–7(3), 17–15, con un partido que duró 5 horas y 31 minutos, siendo el segundo partido más largo de la historia de Wimbledon.
 El 30 de junio, Yaroslava Shvedova se convirtió en la primera jugadora que en un Grand Slam, logra un set de oro o perfecto. Ella derrotó a Sara Errani por 6-0, 6-4.
 El 30 de junio, el partido de Andy Murray y Marcos Baghdatis, finalizó a las 11:02 p. m., siendo el partido que más tarde finaliza en Wimbledon.
 El 6 de julio, Jonathan Marray y Frederik Nielsen se convirtieron, tras vencer a Bob Bryan y Mike Bryan por 6-4, 7-6(9), 6-7(4), 7-6(5), en los primeros wild card que llegan a la final de dobles masculinos en toda la historia de Wimbledon.
 El 7 de julio, Jonathan Marray y Frederik Nielsen se transformaron en la primera dupla masculina invitada en levantar el trofeo de dobles en la historia de Wimbledon.
 Jonathan Marray se convirtió en el primer británico que gana el título de dobles, y el primer británico desde 1936.
 Andy Murray fue el primer británico desde 1938 en llegar a una final de individuales.
 El 8 de julio, Roger Federer logró su 7.º. Wimbledon de individuales, venciendo a Andy Murray en 4 sets.
 El 8 de julio, Roger Federer también logró volver al N.º1 del ranking, igualando el récord de Pete Sampras de 286 semanas en el primer lugar del ranking.
 Roger Federer, a los 30 años y 335 días, será el segundo jugador de mayor edad en llegar al No.1 del ranking, tras Andre Agassi, quien lo consiguió con 33 años y 131 días.

Sénior

Individuales masculino

Individuales femenino

Dobles masculino

Dobles femenino

Dobles mixtos

Junior

Individuales masculino

Individuales femenino

Dobles masculino

Dobles femenino

Invitación

Leyendas masculinas

Leyendas femeninas

Leyendas mayores masculinas

Véase también 
 Torneos ATP en 2012
 Torneos WTA en 2012
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Perfil oficial de la WTA
 Perfil oficial de la ATP
 Sitio oficial (en inglés)

Campeonato de Wimbledon 2012